Christopher Allport, un acteur américain ;
 Gordon Willard Allport, un psychologue américain ;
 , un psychologue américain, grand-frère de Gordon Willard Allport.

 Allport, une localité en Arkansas ;
 Allport, une localité en Pennsylvanie.